Stazione di Pantano Borghese – ex stazione ferroviaria posta sulla ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone
 Monte Compatri-Pantano (metropolitana di Roma) – fermata terminale della linea C; in passato stazione posta sulla ferrovia Roma-Pantano